|-
|(44751)||1999 TS97|| align=right|14,6|| align=right|2,403|| align=right|0,112|| align=right|4,40|| align=right|3,725||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44752)||1999 TY99|| align=right|15,3|| align=right|2,278|| align=right|0,075|| align=right|8,01|| align=right|3,437||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44753)||1999 TJ102|| align=right|14,4|| align=right|2,649|| align=right|0,029|| align=right|15,64|| align=right|4,311||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44754)||1999 TJ105|| align=right|15,6|| align=right|2,219|| align=right|0,197|| align=right|5,30|| align=right|3,305||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44755)||1999 TN105|| align=right|16,2|| align=right|2,257|| align=right|0,070|| align=right|3,38|| align=right|3,391||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44756)||1999 TQ107|| align=right|15,6|| align=right|2,237|| align=right|0,053|| align=right|6,28|| align=right|3,345||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44757)||1999 TF113|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,166|| align=right|3,88|| align=right|3,469||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44758)||1999 TH113|| align=right|15,3|| align=right|2,210|| align=right|0,131|| align=right|4,34|| align=right|3,284||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44759)||1999 TY113|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,095|| align=right|6,35|| align=right|3,738||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44760)||1999 TJ114|| align=right|15,6|| align=right|2,298|| align=right|0,111|| align=right|5,10|| align=right|3,482||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44761)||1999 TF115|| align=right|15,2|| align=right|2,408|| align=right|0,074|| align=right|5,35|| align=right|3,735||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44762)||1999 TZ115|| align=right|14,5|| align=right|2,315|| align=right|0,049|| align=right|6,65|| align=right|3,521||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44763)||1999 TM116|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,052|| align=right|1,48|| align=right|3,609||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44764)||1999 TG120|| align=right|14,9|| align=right|2,177|| align=right|0,108|| align=right|3,70|| align=right|3,212||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44765)||1999 TP122|| align=right|16,0|| align=right|2,280|| align=right|0,148|| align=right|5,34|| align=right|3,442||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44766)||1999 TM123|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,180|| align=right|5,81|| align=right|3,633||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44767)||1999 TK124|| align=right|15,7|| align=right|2,202|| align=right|0,153|| align=right|3,47|| align=right|3,267||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44768)||1999 TR124|| align=right|14,8|| align=right|2,209|| align=right|0,106|| align=right|5,40|| align=right|3,282||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44769)||1999 TU130|| align=right|16,7|| align=right|2,203|| align=right|0,155|| align=right|3,47|| align=right|3,270||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44770)||1999 TA131|| align=right|15,4|| align=right|2,290|| align=right|0,195|| align=right|5,11|| align=right|3,465||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44771)||1999 TA135|| align=right|14,8|| align=right|2,353|| align=right|0,134|| align=right|2,22|| align=right|3,608||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44772)||1999 TM139|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,087|| align=right|6,08|| align=right|3,634||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44773)||1999 TU140|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,073|| align=right|4,29|| align=right|3,779||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44774)||1999 TK141|| align=right|16,3|| align=right|2,206|| align=right|0,194|| align=right|3,04|| align=right|3,275||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44775)||1999 TL148|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,052|| align=right|6,68|| align=right|3,619||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44776)||1999 TM149|| align=right|15,9|| align=right|2,356|| align=right|0,119|| align=right|1,73|| align=right|3,616||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44777)||1999 TS151|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,031|| align=right|3,91|| align=right|3,788||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44778)||1999 TK152|| align=right|15,5|| align=right|2,302|| align=right|0,148|| align=right|4,79|| align=right|3,492||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44779)||1999 TM153|| align=right|15,1|| align=right|2,274|| align=right|0,046|| align=right|6,57|| align=right|3,428||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44780)||1999 TN154|| align=right|15,8|| align=right|2,212|| align=right|0,131|| align=right|4,29|| align=right|3,288||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44781)||1999 TO154|| align=right|15,5|| align=right|2,392|| align=right|0,086|| align=right|6,27|| align=right|3,698||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44782)||1999 TK156|| align=right|15,6|| align=right|2,281|| align=right|0,158|| align=right|5,49|| align=right|3,445||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44783)||1999 TA164|| align=right|15,0|| align=right|2,300|| align=right|0,075|| align=right|7,56|| align=right|3,487||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44784)||1999 TQ165|| align=right|16,2|| align=right|2,215|| align=right|0,022|| align=right|6,02|| align=right|3,297||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44785)||1999 TF168|| align=right|16,0|| align=right|2,226|| align=right|0,118|| align=right|2,66|| align=right|3,321||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44786)||1999 TQ171|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,065|| align=right|2,26|| align=right|3,748||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44787)||1999 TE172|| align=right|14,4|| align=right|2,284|| align=right|0,092|| align=right|5,67|| align=right|3,451||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44788)||1999 TS172|| align=right|15,0|| align=right|2,250|| align=right|0,113|| align=right|4,41|| align=right|3,374||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44789)||1999 TU172|| align=right|15,2|| align=right|2,258|| align=right|0,121|| align=right|4,52|| align=right|3,392||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44790)||1999 TV173|| align=right|13,6|| align=right|2,654|| align=right|0,152|| align=right|12,91|| align=right|4,324||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44791)||1999 TN176|| align=right|15,9|| align=right|2,424|| align=right|0,186|| align=right|2,44|| align=right|3,773||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44792)||1999 TK177|| align=right|15,2|| align=right|2,534|| align=right|0,141|| align=right|3,17|| align=right|4,032||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44793)||1999 TB178|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,140|| align=right|6,79|| align=right|3,489||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44794)||1999 TP180|| align=right|15,2|| align=right|2,477|| align=right|0,088|| align=right|6,64|| align=right|3,898||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44795)||1999 TU180|| align=right|15,9|| align=right|2,383|| align=right|0,193|| align=right|3,45|| align=right|3,678||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44796)||1999 TY180|| align=right|14,9|| align=right|2,393|| align=right|0,126|| align=right|4,62|| align=right|3,702||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44797)||1999 TD181|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,186|| align=right|2,75|| align=right|3,677||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44798)||1999 TL191|| align=right|15,0|| align=right|2,282|| align=right|0,232|| align=right|7,44|| align=right|3,446||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44799)||1999 TQ192|| align=right|15,0|| align=right|2,351|| align=right|0,085|| align=right|5,90|| align=right|3,605||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44800)||1999 TY194|| align=right|15,1|| align=right|2,555|| align=right|0,112|| align=right|2,59|| align=right|4,083||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44801)||1999 TD200|| align=right|16,2|| align=right|2,293|| align=right|0,161|| align=right|3,65|| align=right|3,471||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44802)||1999 TG206|| align=right|15,8|| align=right|2,343|| align=right|0,183|| align=right|4,36|| align=right|3,586||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44803)||1999 TO206|| align=right|15,6|| align=right|2,548|| align=right|0,171|| align=right|3,62|| align=right|4,067||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44804)||1999 TO210|| align=right|13,6|| align=right|2,646|| align=right|0,137|| align=right|11,27|| align=right|4,304||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44805)||1999 TT214|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,126|| align=right|6,56|| align=right|3,708||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44806)||1999 TW215|| align=right|15,3|| align=right|2,447|| align=right|0,130|| align=right|3,23|| align=right|3,828||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44807)||1999 TP217|| align=right|15,5|| align=right|2,185|| align=right|0,169|| align=right|3,93|| align=right|3,228||MBA||15. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44808)||1999 TM220|| align=right|15,7|| align=right|2,277|| align=right|0,134|| align=right|5,35|| align=right|3,435||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44809)||1999 TN221|| align=right|15,5|| align=right|2,310|| align=right|0,125|| align=right|4,71|| align=right|3,511||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44810)||1999 TR221|| align=right|14,9|| align=right|2,192|| align=right|0,141|| align=right|7,72|| align=right|3,246||MBA||2. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44811)||1999 TE222|| align=right|15,3|| align=right|2,541|| align=right|0,100|| align=right|5,56|| align=right|4,051||MBA||2. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44812)||1999 TH222|| align=right|15,6|| align=right|2,224|| align=right|0,102|| align=right|4,68|| align=right|3,316||MBA||2. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44813)||1999 TV222|| align=right|15,4|| align=right|2,305|| align=right|0,141|| align=right|6,64|| align=right|3,499||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44814)||1999 TX222|| align=right|15,5|| align=right|2,263|| align=right|0,171|| align=right|8,77|| align=right|3,404||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44815)||1999 TO223|| align=right|15,8|| align=right|2,255|| align=right|0,204|| align=right|4,84|| align=right|3,386||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44816)||1999 TB224|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,220|| align=right|8,33|| align=right|3,522||MBA||4. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44817)||1999 TW234|| align=right|15,5|| align=right|2,237|| align=right|0,159|| align=right|4,93|| align=right|3,346||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44818)||1999 TQ236|| align=right|16,2|| align=right|2,259|| align=right|0,153|| align=right|5,36|| align=right|3,396||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44819)||1999 TS236|| align=right|15,3|| align=right|2,217|| align=right|0,122|| align=right|6,12|| align=right|3,300||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44820)||1999 TX236|| align=right|13,4|| align=right|2,568|| align=right|0,099|| align=right|13,15|| align=right|4,115||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|44821 Amadora||1999 TZ236|| align=right|14,6|| align=right|2,470|| align=right|0,105|| align=right|12,08|| align=right|3,882||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44822)||1999 TW239|| align=right|14,5|| align=right|2,379|| align=right|0,071|| align=right|7,23|| align=right|3,668||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44823)||1999 TG242|| align=right|15,5|| align=right|2,344|| align=right|0,035|| align=right|8,88|| align=right|3,588||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44824)||1999 TH243|| align=right|15,1|| align=right|2,534|| align=right|0,059|| align=right|11,57|| align=right|4,033||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44825)||1999 TS243|| align=right|14,5|| align=right|2,292|| align=right|0,173|| align=right|23,54|| align=right|3,468||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44826)||1999 TH244|| align=right|15,4|| align=right|2,356|| align=right|0,056|| align=right|5,36|| align=right|3,616||MBA||7. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44827)||1999 TN247|| align=right|13,9|| align=right|2,584|| align=right|0,086|| align=right|5,48|| align=right|4,152||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44828)||1999 TR247|| align=right|15,8|| align=right|2,325|| align=right|0,067|| align=right|7,13|| align=right|3,545||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44829)||1999 TS247|| align=right|14,8|| align=right|2,411|| align=right|0,065|| align=right|5,00|| align=right|3,743||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44830)||1999 TT247|| align=right|16,7|| align=right|2,230|| align=right|0,213|| align=right|6,80|| align=right|3,330||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44831)||1999 TF248|| align=right|16,2|| align=right|2,347|| align=right|0,129|| align=right|6,54|| align=right|3,595||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44832)||1999 TJ248|| align=right|16,7|| align=right|2,377|| align=right|0,220|| align=right|2,90|| align=right|3,664||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44833)||1999 TL248|| align=right|13,9|| align=right|2,391|| align=right|0,060|| align=right|7,63|| align=right|3,696||MBA||8. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44834)||1999 TE256|| align=right|16,0|| align=right|2,205|| align=right|0,025|| align=right|3,06|| align=right|3,274||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44835)||1999 TS259|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,113|| align=right|1,82|| align=right|3,712||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44836)||1999 TB262|| align=right|16,2|| align=right|2,421|| align=right|0,125|| align=right|1,61|| align=right|3,766||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44837)||1999 TM270|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,100|| align=right|8,81|| align=right|4,157||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44838)||1999 TK272|| align=right|14,9|| align=right|2,268|| align=right|0,097|| align=right|5,64|| align=right|3,415||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44839)||1999 TU273|| align=right|14,5|| align=right|2,590|| align=right|0,074|| align=right|9,77|| align=right|4,168||MBA||5. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44840)||1999 TO284|| align=right|15,4|| align=right|2,305|| align=right|0,157|| align=right|7,20|| align=right|3,498||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44841)||1999 TP284|| align=right|15,7|| align=right|2,315|| align=right|0,169|| align=right|8,23|| align=right|3,522||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44842)||1999 TG285|| align=right|14,8|| align=right|2,461|| align=right|0,122|| align=right|7,93|| align=right|3,861||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44843)||1999 TX286|| align=right|15,9|| align=right|2,326|| align=right|0,025|| align=right|5,33|| align=right|3,547||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44844)||1999 TG288|| align=right|14,9|| align=right|2,272|| align=right|0,132|| align=right|6,50|| align=right|3,424||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44845)||1999 TE289|| align=right|15,2|| align=right|2,707|| align=right|0,027|| align=right|6,18|| align=right|4,454||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44846)||1999 TN290|| align=right|13,8|| align=right|2,676|| align=right|0,118|| align=right|12,51|| align=right|4,376||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44847)||1999 TA291|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,128|| align=right|14,58|| align=right|4,253||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44848)||1999 TY291|| align=right|13,7|| align=right|2,689|| align=right|0,137|| align=right|12,05|| align=right|4,410||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44849)||1999 UE1|| align=right|15,5|| align=right|2,269|| align=right|0,153|| align=right|3,23|| align=right|3,418||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44850)||1999 UR1|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,186|| align=right|3,23|| align=right|3,340||MBA||17. oktober 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(44851)||1999 UE2|| align=right|15,4|| align=right|2,269|| align=right|0,204|| align=right|6,52|| align=right|3,417||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44852)||1999 UG2|| align=right|15,1|| align=right|2,353|| align=right|0,223|| align=right|2,78|| align=right|3,610||MBA||17. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44853)||1999 UR4|| align=right|15,0|| align=right|2,691|| align=right|0,089|| align=right|5,12|| align=right|4,413||MBA||31. oktober 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(44854)||1999 UY5|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,074|| align=right|5,84|| align=right|3,730||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44855)||1999 UF6|| align=right|16,1|| align=right|2,215|| align=right|0,070|| align=right|3,41|| align=right|3,296||MBA||28. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44856)||1999 UH6|| align=right|15,8|| align=right|2,379|| align=right|0,200|| align=right|2,46|| align=right|3,669||MBA||28. oktober 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44857)||1999 UW8|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,165|| align=right|7,70|| align=right|3,542||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44858)||1999 UZ13|| align=right|16,2|| align=right|2,205|| align=right|0,164|| align=right|2,92|| align=right|3,274||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44859)||1999 UH14|| align=right|15,8|| align=right|2,331|| align=right|0,048|| align=right|5,71|| align=right|3,558||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44860)||1999 UC15|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,106|| align=right|6,74|| align=right|3,686||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44861)||1999 UL15|| align=right|15,0|| align=right|2,475|| align=right|0,071|| align=right|4,80|| align=right|3,894||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44862)||1999 UM15|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,132|| align=right|7,14|| align=right|3,427||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44863)||1999 UV15|| align=right|15,3|| align=right|2,388|| align=right|0,057|| align=right|5,05|| align=right|3,689||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44864)||1999 UJ23|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,120|| align=right|5,03|| align=right|3,644||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44865)||1999 UO23|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,110|| align=right|13,06|| align=right|4,050||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44866)||1999 UP27|| align=right|15,7|| align=right|2,359|| align=right|0,146|| align=right|1,48|| align=right|3,622||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44867)||1999 UN29|| align=right|15,6|| align=right|2,451|| align=right|0,135|| align=right|3,58|| align=right|3,836||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44868)||1999 UQ29|| align=right|15,2|| align=right|2,436|| align=right|0,141|| align=right|6,08|| align=right|3,801||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44869)||1999 UQ34|| align=right|15,7|| align=right|2,328|| align=right|0,162|| align=right|5,24|| align=right|3,551||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44870)||1999 UP35|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,117|| align=right|6,25|| align=right|3,677||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44871)||1999 UR38|| align=right|14,5|| align=right|2,326|| align=right|0,104|| align=right|7,64|| align=right|3,547||MBA||29. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44872)||1999 UA41|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,106|| align=right|5,87|| align=right|3,541||MBA||17. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44873)||1999 UF41|| align=right|15,7|| align=right|2,264|| align=right|0,150|| align=right|6,12|| align=right|3,406||MBA||17. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44874)||1999 UY44|| align=right|15,3|| align=right|2,743|| align=right|0,011|| align=right|4,82|| align=right|4,543||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44875)||1999 UO45|| align=right|14,6|| align=right|2,316|| align=right|0,079|| align=right|5,86|| align=right|3,524||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44876)||1999 UG46|| align=right|15,8|| align=right|2,289|| align=right|0,141|| align=right|6,59|| align=right|3,462||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44877)||1999 UK46|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,095|| align=right|6,10|| align=right|3,537||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44878)||1999 UD49|| align=right|14,8|| align=right|2,436|| align=right|0,131|| align=right|5,07|| align=right|3,802||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44879)||1999 UP50|| align=right|15,3|| align=right|2,300|| align=right|0,156|| align=right|4,57|| align=right|3,487||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44880)||1999 UF51|| align=right|15,3|| align=right|2,433|| align=right|0,074|| align=right|6,87|| align=right|3,794||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44881)||1999 UJ51|| align=right|16,1|| align=right|2,347|| align=right|0,146|| align=right|7,03|| align=right|3,595||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44882)||1999 UR51|| align=right|16,4|| align=right|2,332|| align=right|0,124|| align=right|7,08|| align=right|3,560||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44883)||1999 UW52|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,080|| align=right|14,40|| align=right|4,147||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44884)||1999 UT56|| align=right|16,2|| align=right|2,340|| align=right|0,094|| align=right|6,40|| align=right|3,580||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(44885)||1999 VB|| align=right|15,4|| align=right|2,520|| align=right|0,173|| align=right|4,61|| align=right|4,000||MBA||1. november 1999||Kleť||Klet
|-
|(44886)||1999 VF1|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,249|| align=right|6,30|| align=right|3,746||MBA||4. november 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(44887)||1999 VF5|| align=right|14,5|| align=right|2,572|| align=right|0,078|| align=right|2,31|| align=right|4,123||MBA||5. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44888)||1999 VJ5|| align=right|15,0|| align=right|2,223|| align=right|0,217|| align=right|3,80|| align=right|3,314||MBA||4. november 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(44889)||1999 VC6|| align=right|15,0|| align=right|2,183|| align=right|0,150|| align=right|2,22|| align=right|3,225||MBA||5. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44890)||1999 VF7|| align=right|15,2|| align=right|2,315|| align=right|0,168|| align=right|3,62|| align=right|3,522||MBA||7. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44891)||1999 VB8|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,184|| align=right|2,29|| align=right|3,695||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44892)||1999 VJ8|| align=right|12,9|| align=right|2,656|| align=right|0,214|| align=right|12,19|| align=right|4,327||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44893)||1999 VV8|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,255|| align=right|5,35|| align=right|3,426||MBA||5. november 1999||Farpoint||Farpoint
|-
|(44894)||1999 VK9|| align=right|15,3|| align=right|2,259|| align=right|0,123|| align=right|4,95|| align=right|3,394||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44895)||1999 VL9|| align=right|13,9|| align=right|2,757|| align=right|0,121|| align=right|18,03|| align=right|4,576||MBA||8. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44896)||1999 VB12|| align=right|13,0|| align=right|2,557|| align=right|0,113|| align=right|8,40|| align=right|4,089||MBA||10. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(44897)||1999 VP12|| align=right|14,6|| align=right|2,518|| align=right|0,142|| align=right|3,53|| align=right|3,996||MBA||11. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(44898)||1999 VA15|| align=right|15,8|| align=right|2,642|| align=right|0,125|| align=right|11,92|| align=right|4,294||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44899)||1999 VD15|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,215|| align=right|2,80|| align=right|3,769||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44900)||1999 VG17|| align=right|15,3|| align=right|2,623|| align=right|0,258|| align=right|2,13|| align=right|4,247||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44901)||1999 VS18|| align=right|17,5|| align=right|2,349|| align=right|0,181|| align=right|1,58|| align=right|3,599||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(44902)||1999 VJ19|| align=right|15,9|| align=right|2,232|| align=right|0,172|| align=right|4,77|| align=right|3,333||MBA||10. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44903)||1999 VR19|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,157|| align=right|2,81|| align=right|3,350||MBA||12. november 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(44904)||1999 VH21|| align=right|14,3|| align=right|2,702|| align=right|0,171|| align=right|11,15|| align=right|4,441||MBA||12. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(44905)||1999 VS22|| align=right|14,9|| align=right|2,274|| align=right|0,161|| align=right|5,47|| align=right|3,428||MBA||13. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(44906)||1999 VF23|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,089|| align=right|3,15|| align=right|3,414||MBA||8. november 1999||Mallorca||R. Pacheco; A. Lopez
|-
|(44907)||1999 VM24|| align=right|13,7|| align=right|2,298|| align=right|0,041|| align=right|18,94|| align=right|3,483||MBA||15. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(44908)||1999 VR24|| align=right|16,4|| align=right|2,403|| align=right|0,152|| align=right|1,13|| align=right|3,723||MBA||15. november 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(44909)||1999 VV24|| align=right|14,8|| align=right|2,281|| align=right|0,236|| align=right|9,41|| align=right|3,444||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44910)||1999 VX24|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,211|| align=right|3,75|| align=right|3,482||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44911)||1999 VJ25|| align=right|14,9|| align=right|2,296|| align=right|0,148|| align=right|3,47|| align=right|3,479||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44912)||1999 VN25|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,107|| align=right|3,17|| align=right|3,481||MBA||13. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(44913)||1999 VD26|| align=right|14,8|| align=right|2,569|| align=right|0,101|| align=right|5,55|| align=right|4,116||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44914)||1999 VN27|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,127|| align=right|4,94|| align=right|3,487||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(44915)||1999 VR27|| align=right|15,4|| align=right|2,311|| align=right|0,214|| align=right|4,68|| align=right|3,513||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(44916)||1999 VL28|| align=right|16,7|| align=right|2,264|| align=right|0,201|| align=right|0,53|| align=right|3,406||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44917)||1999 VY29|| align=right|15,9|| align=right|2,286|| align=right|0,142|| align=right|5,91|| align=right|3,455||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44918)||1999 VV30|| align=right|14,1|| align=right|2,442|| align=right|0,144|| align=right|5,34|| align=right|3,816||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44919)||1999 VC31|| align=right|13,7|| align=right|2,367|| align=right|0,126|| align=right|3,85|| align=right|3,641||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44920)||1999 VK32|| align=right|16,1|| align=right|2,423|| align=right|0,183|| align=right|1,00|| align=right|3,772||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44921)||1999 VL32|| align=right|14,9|| align=right|2,783|| align=right|0,052|| align=right|4,44|| align=right|4,641||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44922)||1999 VE34|| align=right|15,4|| align=right|2,354|| align=right|0,143|| align=right|4,79|| align=right|3,612||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44923)||1999 VF34|| align=right|14,3|| align=right|2,693|| align=right|0,149|| align=right|5,91|| align=right|4,419||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44924)||1999 VN34|| align=right|14,6|| align=right|2,627|| align=right|0,165|| align=right|14,10|| align=right|4,257||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44925)||1999 VB36|| align=right|15,3|| align=right|2,437|| align=right|0,175|| align=right|1,38|| align=right|3,803||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44926)||1999 VC36|| align=right|14,2|| align=right|2,605|| align=right|0,161|| align=right|7,30|| align=right|4,205||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44927)||1999 VX36|| align=right|14,8|| align=right|2,292|| align=right|0,209|| align=right|5,87|| align=right|3,469||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44928)||1999 VJ37|| align=right|15,8|| align=right|2,339|| align=right|0,159|| align=right|4,95|| align=right|3,577||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44929)||1999 VR37|| align=right|13,7|| align=right|2,773|| align=right|0,127|| align=right|18,78|| align=right|4,618||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44930)||1999 VC39|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,111|| align=right|6,12|| align=right|3,617||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44931)||1999 VD39|| align=right|15,4|| align=right|2,418|| align=right|0,079|| align=right|8,33|| align=right|3,758||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44932)||1999 VJ40|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,156|| align=right|3,67|| align=right|3,621||MBA||5. november 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(44933)||1999 VU44|| align=right|14,8|| align=right|2,324|| align=right|0,144|| align=right|7,21|| align=right|3,542||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(44934)||1999 VV45|| align=right|16,0|| align=right|2,276|| align=right|0,157|| align=right|6,83|| align=right|3,433||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(44935)||1999 VT49|| align=right|15,7|| align=right|2,336|| align=right|0,174|| align=right|3,25|| align=right|3,570||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44936)||1999 VD50|| align=right|15,5|| align=right|2,191|| align=right|0,109|| align=right|2,53|| align=right|3,242||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44937)||1999 VU50|| align=right|13,9|| align=right|2,556|| align=right|0,107|| align=right|10,98|| align=right|4,085||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44938)||1999 VV50|| align=right|15,2|| align=right|2,228|| align=right|0,172|| align=right|2,66|| align=right|3,324||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44939)||1999 VB52|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,123|| align=right|8,54|| align=right|4,482||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44940)||1999 VH53|| align=right|14,1|| align=right|2,441|| align=right|0,069|| align=right|6,95|| align=right|3,812||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44941)||1999 VQ53|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,156|| align=right|1,57|| align=right|3,724||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44942)||1999 VM55|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,183|| align=right|4,38|| align=right|3,676||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44943)||1999 VB57|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,182|| align=right|1,89|| align=right|3,742||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44944)||1999 VS58|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,118|| align=right|6,52|| align=right|3,675||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44945)||1999 VG59|| align=right|15,6|| align=right|2,455|| align=right|0,110|| align=right|8,88|| align=right|3,846||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44946)||1999 VU61|| align=right|15,9|| align=right|2,426|| align=right|0,130|| align=right|0,87|| align=right|3,778||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44947)||1999 VK62|| align=right|14,4|| align=right|2,424|| align=right|0,110|| align=right|3,13|| align=right|3,772||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44948)||1999 VT63|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,101|| align=right|1,42|| align=right|4,201||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44949)||1999 VX63|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,138|| align=right|8,21|| align=right|4,135||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44950)||1999 VY65|| align=right|15,7|| align=right|2,401|| align=right|0,072|| align=right|5,27|| align=right|3,720||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44951)||1999 VD68|| align=right|13,5|| align=right|2,551|| align=right|0,123|| align=right|13,40|| align=right|4,073||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44952)||1999 VB71|| align=right|15,9|| align=right|2,316|| align=right|0,181|| align=right|2,13|| align=right|3,525||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44953)||1999 VB72|| align=right|14,6|| align=right|2,459|| align=right|0,146|| align=right|7,07|| align=right|3,856||MBA||11. november 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44954)||1999 VN72|| align=right|15,0|| align=right|2,343|| align=right|0,120|| align=right|5,70|| align=right|3,586||MBA||15. november 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(44955)||1999 VS72|| align=right|14,3|| align=right|2,685|| align=right|0,140|| align=right|2,60|| align=right|4,399||MBA||5. november 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(44956)||1999 VQ77|| align=right|15,8|| align=right|2,423|| align=right|0,112|| align=right|1,90|| align=right|3,771||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44957)||1999 VG78|| align=right|15,5|| align=right|2,345|| align=right|0,154|| align=right|4,23|| align=right|3,590||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44958)||1999 VT78|| align=right|15,6|| align=right|2,377|| align=right|0,047|| align=right|6,57|| align=right|3,664||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44959)||1999 VL82|| align=right|16,5|| align=right|2,259|| align=right|0,175|| align=right|1,82|| align=right|3,394||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44960)||1999 VJ86|| align=right|14,7|| align=right|2,349|| align=right|0,068|| align=right|7,72|| align=right|3,601||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44961)||1999 VS86|| align=right|15,6|| align=right|2,582|| align=right|0,092|| align=right|10,88|| align=right|4,149||MBA||7. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44962)||1999 VL87|| align=right|15,3|| align=right|2,369|| align=right|0,218|| align=right|4,83|| align=right|3,645||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44963)||1999 VZ88|| align=right|16,7|| align=right|2,280|| align=right|0,142|| align=right|5,54|| align=right|3,441||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44964)||1999 VK90|| align=right|15,0|| align=right|2,438|| align=right|0,063|| align=right|6,78|| align=right|3,807||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44965)||1999 VY92|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,060|| align=right|6,65|| align=right|3,488||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44966)||1999 VD93|| align=right|15,3|| align=right|2,346|| align=right|0,107|| align=right|2,93|| align=right|3,593||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44967)||1999 VG93|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,118|| align=right|3,14|| align=right|3,706||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44968)||1999 VC97|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,078|| align=right|1,75|| align=right|3,617||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44969)||1999 VD97|| align=right|15,4|| align=right|2,207|| align=right|0,242|| align=right|5,12|| align=right|3,279||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44970)||1999 VJ98|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,119|| align=right|3,19|| align=right|3,726||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44971)||1999 VA100|| align=right|16,1|| align=right|2,439|| align=right|0,175|| align=right|1,80|| align=right|3,808||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44972)||1999 VB112|| align=right|15,4|| align=right|2,794|| align=right|0,076|| align=right|0,56|| align=right|4,671||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44973)||1999 VV112|| align=right|16,8|| align=right|2,383|| align=right|0,197|| align=right|0,65|| align=right|3,677||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44974)||1999 VT114|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,168|| align=right|9,15|| align=right|3,569||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(44975)||1999 VD145|| align=right|14,7|| align=right|2,795|| align=right|0,062|| align=right|4,79|| align=right|4,671||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(44976)||1999 VJ146|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,108|| align=right|3,46|| align=right|3,725||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44977)||1999 VN156|| align=right|14,5|| align=right|2,755|| align=right|0,147|| align=right|7,62|| align=right|4,573||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44978)||1999 VN157|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,141|| align=right|8,88|| align=right|3,542||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44979)||1999 VT157|| align=right|15,6|| align=right|2,288|| align=right|0,086|| align=right|7,48|| align=right|3,461||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44980)||1999 VW157|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,198|| align=right|1,61|| align=right|3,707||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44981)||1999 VG159|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,088|| align=right|5,46|| align=right|3,692||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44982)||1999 VD160|| align=right|14,3|| align=right|2,432|| align=right|0,126|| align=right|2,68|| align=right|3,791||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44983)||1999 VU163|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,108|| align=right|7,27|| align=right|3,732||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44984)||1999 VC164|| align=right|15,4|| align=right|2,289|| align=right|0,115|| align=right|1,69|| align=right|3,462||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44985)||1999 VD164|| align=right|15,1|| align=right|2,790|| align=right|0,026|| align=right|2,49|| align=right|4,659||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44986)||1999 VT164|| align=right|15,6|| align=right|2,320|| align=right|0,136|| align=right|7,54|| align=right|3,533||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44987)||1999 VW168|| align=right|15,5|| align=right|2,339|| align=right|0,119|| align=right|1,51|| align=right|3,578||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44988)||1999 VR172|| align=right|16,0|| align=right|2,476|| align=right|0,029|| align=right|2,42|| align=right|3,895||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44989)||1999 VG173|| align=right|16,2|| align=right|2,422|| align=right|0,207|| align=right|1,74|| align=right|3,769||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44990)||1999 VD174|| align=right|14,9|| align=right|2,661|| align=right|0,067|| align=right|8,82|| align=right|4,340||MBA||3. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44991)||1999 VJ174|| align=right|14,5|| align=right|2,415|| align=right|0,086|| align=right|6,93|| align=right|3,753||MBA||12. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(44992)||1999 VK178|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,115|| align=right|6,15|| align=right|3,503||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44993)||1999 VP178|| align=right|16,2|| align=right|2,254|| align=right|0,166|| align=right|6,11|| align=right|3,382||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44994)||1999 VM179|| align=right|15,2|| align=right|2,512|| align=right|0,061|| align=right|10,11|| align=right|3,981||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44995)||1999 VS184|| align=right|16,3|| align=right|2,246|| align=right|0,094|| align=right|2,06|| align=right|3,366||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44996)||1999 VT184|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,042|| align=right|3,62|| align=right|3,489||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44997)||1999 VX184|| align=right|16,3|| align=right|2,242|| align=right|0,191|| align=right|2,97|| align=right|3,356||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44998)||1999 VH185|| align=right|15,5|| align=right|2,610|| align=right|0,047|| align=right|2,78|| align=right|4,215||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(44999)||1999 VQ186|| align=right|15,1|| align=right|2,720|| align=right|0,076|| align=right|2,96|| align=right|4,484||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(45000)||1999 VR186|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,022|| align=right|5,75|| align=right|4,506||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov